Никола́й Ива́нович Ко́лычев (3 ноября 1918 — 6 ноября 2000) — Герой Советского Союза, подполковник.

Биография 
Родился 3 ноября 1918 года в селе Палимовка Бузулукского района Оренбургской области в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1942 года. В 1935 году окончил семилетнюю школу, а затем — школу ФЗУ. Работал слесарем-автоматчиком вагонного депо железнодорожной станции «Бузулук».

В августе 1939 года призван в Красную Армию. В мае 1940 года окончил курсы подготовки механиков-водителей при 270-м учебном танковом батальоне. На фронте с 1941 года, воевал на Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал активное участие в оборонительных боях под городами Ржев, Чернигов, Харьков, в Сталинградской битве, освобождении Украины, Белоруссии, в разгроме гитлеровцев на территории Восточной Пруссии. Был дважды ранен.

Подвиг 
3 июля 1944 года одним из первых освободителей прорвался в город Минск по Московскому шоссе, захватил единственный уцелевший мост через реку Свислочь и не дал врагу взорвать его. Это дало возможность частям корпуса беспрепятственно войти в город. Преследуя врага, взвод уничтожил и пленил свыше 100 гитлеровцев, захватил несколько тяжелых орудий противника. За эти подвиги командование представило Колычева к высшей награде. В его наградном листке говорится:

«В Оршанскую операцию, ведя со своим взводом боевую разведку, он проявил исключительную стойкость, мужество, отвагу. 26 июня в районе с. Червень его взвод встретился с 11 танками и самоходными орудиями врага. Колычев принял неравный бой и выиграл его. Противник, несмотря на явное превосходство в технике, не смог устоять против взвода храбрецов. Потеряв 2 танка „тигр“ и одно самоходное орудие, отошел. В этом бою экипаж гвардии лейтенанта Колычева лично подбил одного „тигра“. В боях за Минск гвардии лейтенант Колычев умножил свою славу. Его взвод ворвался в город с северной стороны, захватил единственный, оставшийся невзорванным мост через р. Свислочь… Мост был заминирован и хорошо охранялся. Благодаря решительным и смелым действиям Колычева противнику так и не удалось взорвать мост, через который устремились наши войска».

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.

После войны 

После войны Н. И. Колычев продолжал службу в армии. В 1947 году он окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, а в 1957 году — Центральные курсы усовершенствования офицерского состава. С октября 1960 года полковник Колычев Н. И. — в запасе.

В 1967 году решением Минского городского Совета депутатов Н. И. Колычеву присвоено звание «Почётный гражданин города Минска».

Жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне — Самара). Работал старшим техником-инспектором. Скончался 6 ноября 2000 года. Похоронен в Самаре на городском кладбище.

Мемориальная доска 
6 мая 2015 г. в  доме по адресу г. Самара, ул. Магнитогорская 6"А" была открыта мемориальная доска: «В этом доме жил Герой Советского Союза, командир взвода танковой разведки, лейтенант Колычев Н.И.».

Факты биографии 

После гибели осенью 1943 года в бою под Ельней командира взвода Николая Обыскалова этот взвод доверили Николаю Колычеву. Он крупными буквами написал на своем танке: «Лейтенант Обыскалов». Колычев как клятву пронёс через все бои имя боевого товарища, написанное на его танке. Везде помнил о боевом друге, воевал за него и за себя.

В двадцатисерийной эпопее «Великая Отечественная», в фильме, посвящённом освобождению Белоруссии, есть такой эпизод — по центральной улице празднично украшенного Минска идёт торжественное шествие, посвящённое тридцатилетию Победы. Во главе колонны шли почётные граждане города с широкими алыми лентами через плечо. Вместе с другими знатными людьми шёл бывший слесарь вагонного депо станции Бузулук, Герой Советского Союза, танкист Николай Иванович Колычев.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени;
 орден Отечественной войны 2-й степени;
 2 ордена Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Литература 
 
 
  
 
 
 Край родной Бузулукский (Рекомендательный указатель литературы). Оренбург, 1989.

Ссылки 
 
 Колычев Николай Иванович на сайте «История Оренбуржья».
 Колычев Николай Иванович на сайте «Оренбургская библиографическая энциклопедия».
 Колычев Николай Иванович на сайте «Почётные граждане Минска».

Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Минска
Похороненные на Городском кладбище Самары
Награждённые медалью «За оборону Сталинграда»
Награждённые медалью «За боевые заслуги»‎
Награждённые медалью «За взятие Кёнигсберга»